Se libraron dos Batallas de Copenhague, ambas entre el Reino Unido y Dinamarca:

La Primera Batalla de Copenhague (2 de abril de 1801).
La Segunda Batalla de Copenhague (16 de agosto a 5 de septiembre de 1807).
Nombre popular que se da a la New Firm, el partido de fútbol entre el Brøndby IF y FC Copenhague.